Список самых высоких гостиниц в мире, высота которых превышает 300 метров.

О списке 
 Разрушенные гостиницы обозначены символом †, строящиеся — символом *.
 Для всех гостиниц высота указана с учетом шпиля и мачт, установленных на здании.
 Строящиеся гостиницы включены в список, если их высота на текущий момент выше 300 метров.

Гостиницы выше 300 метров

См. также 
 Список зданий, имеющих более 100 этажей
 Список самых высоких сооружений мира
 Список самых высоких жилых зданий мира
 Список крупнейших гостиниц мира

Ссылки 
 Фотографии самых высоких зданий в мире в высоком разрешении  2011

Гостиница